El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 2006 fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2006. Tuvo lugar en el fin de semana del 22 al 24 de septiembre de 2006 en el Twin Ring Motegi, situado en Motegi, Prefectura de Tochigi, Japón. La carrera de MotoGP fue ganada por Loris Capirossi, seguido de Valentino Rossi y Marco Melandri. Hiroshi Aoyama ganó la prueba de 250cc, por delante de Alex de Angelis y Jorge Lorenzo. La carrera de 125cc fue ganada por Mika Kallio, Álvaro Bautista fue segundo y Julián Simón tercero.

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 25 de septiembre de 2006.

Gran Premio de Japón de Motociclismo
Japón
Japón en 2006